Герpaда Ландсбергская ( или Herrad von Hohenburg, , ок. 1130, Ландсберг — , Гогенбург) — эльзасская монахиня, писательница и .

Биография 
Родилась в Ландсберге, в знатном семействе. В раннем возрасте ушла в Гогенбургский монастырь на горе Святой Одилии в Вогезах, неподалёку от Страсбурга, в 1167 году стала его настоятельницей и оставалась ею до своей смерти.

Творчество 
Автор иллюстрированной энциклопедии «Сад утех» (Hortus deliciarum, 1175), написанной на латинском языке — компендиума различных знаний, который содержит свыше 300 аллегорических миниатюр, выполненных самой настоятельницей.

Наследие 
Книга Геррады широко переписывалась и читалась в средние века. Рукопись до XVI века хранилась в монастыре, затем попала в Страсбургскую библиотеку, где в 1870 году сгорела в ходе франко-прусской войны.

Миниатюры были копированы в 1818 году Кристианом Морицем Энгельгардтом, книгу издали в 1879—1899.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Gillen O. Ikonographische Studien zum Hortus deliciarum der Herrad von Landsberg. — : Deutscher Kunstverlag, 1931.
 Heinsius M. Der Paradiesgarten der Herrad von Landsberg: ein Zeugnis mittelalterlicher Kultur- und Geistesgeschichte im Elsass. — : Alsatia, 1968.
 Harris A.S., Nochlin L. Women Artists: 1550—1950. — : Los Angeles County Museum of Art; Knopf, 1976.
 Chadwick W. Women, Art, and Society. — : Thames and Hudson, 1990.
 Wilson K. M., Margolis N. Women in the Middle Ages: an encyclopedia. — Westport: Greenwood Press, 2004.

Ссылки 

 Иллюстрации on line
 Иллюстрации online
 Herrad of Landsberg

Писательницы Германии
Писатели XII века
Писательницы Средневековья
Художники-иллюминаторы
Художницы Германии XII века
Художники-монахи
Католические монахини Германии
Аббатисы Гогенбурга
Женщины XII века